Pambak (armenisch ) steht für folgende geographische Objekte in Armenien:
 Pambak (Fluss), rechter Quellfluss des Debed

 Pambak (Gegharkunik), Dorf in der Provinz Gegharkunik
 Pambak (Lori), Dorf in der Provinz Lori

 Pambak-Gebirge, Gebirgszug im Armenischen Hochland